Myatt est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1957), crieur public britannique
David Myatt (né en 1950), auteur et poète britannique
 (1914-2000), joueur américain de baseball
 (1897-1969), joueur américain de baseball
 (c. 1880-1967), gérant anglais de football
 (1884-1967), joueur anglais de football
 (né en 1945), acteur et présentateur britannique
John Myatt (né en 1945), artiste-peintre et faussaire britannique
Tony Myatt, animateur de radio britannique

Toponyme

Myatt Township, ancien township du Missouri

Homonymie de patronyme